Евгений Мухин: Мухин, Евгений Васильевич (1908—1977) — советский кинооператор, лауреат Сталинской премии.
 Мухин, Евгений Иванович (1940—2021) — тренер по лёгкой атлетике.